«Grande Colline» puede referirse a:
  Grande Colline, 5ª sección comunal de la comuna haitiana de Grand-Goâve.
  Grande Colline, 6ª sección comunal de la comuna haitiana de Grand-Goâve.